Il doppio del torneo di tennis IGA U.S. Indoor Championships 1993, facente parte del WTA Tour 1993, ha avuto come vincitrici Patty Fendick e Zina Garrison che hanno battuto in finale Katrina Adams e Manon Bollegraf 6–3, 6–2.

Teste di serie 

 Patty Fendick /  Zina Garrison (campioni)
 Katrina Adams /  Manon Bollegraf (finale)

 Sandy Collins /  Rachel McQuillan (primo turno)
 Amy Frazier /  Rika Hiraki (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

IGA U.S. Indoor Championships 1993